Кожа — власна назва.

Топоніми

Кожа (Казахстан)

Кожа (річка) 
 Кожа (Португалія) — парафія.
 Піньєйру-де-Кожа — парафія.

Інше 
 Кожа — шкіра.

Примітки